Casinò – luogo riservato al gioco d'azzardo anche nota come casa da gioco
 Casinò –  gioco di biliardo originario del Regno Unito conosciuto anche come pool inglese
 Casinò – film del 1995 diretto da Martin Scorsese

Pagine correlate 
 Casino